Il distretto di Mo‘ynoq è uno dei 14 distretti della Repubblica autonoma del Karakalpakstan, in Uzbekistan. Il capoluogo è Mo‘ynoq.

Mo‘ynoq